58e Infanteriedivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 58e Infanteriedivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid